Daisuke Matsui – calciatore giapponese
 Doris Matsui – politica statunitense
 Fuka Matsui – personaggio del manga e anime Il giocattolo dei bambini
 Hideki Matsui – giocatore di baseball giapponese
 Iwane Matsui – generale giapponese
 Jurina Matsui – idol giapponese, membro dal 2008 del gruppo musicale SKE48
 Kazuo Matsui – giocatore di baseball giapponese
 Keijūrō Matsui – cestista giapponese
 Keiko Matsui – pianista e compositrice giapponese 
 Ken'ya Matsui – calciatore giapponese
 Mitsuru Matsui – crittografo giapponese
 Naoko Matsui – doppiatrice giapponese
 Rena Matsui – attrice, cantante e modella giapponese
 Satoshi Matsui – cestista giapponese
 Yūsei Matsui – fumettista giapponese

Pagine correlate 

Matsuo